Thunderdome (littéralement, « dôme du tonnerre ») est le nom donné à l’arène du film Mad Max : Au-delà du dôme du tonnerre (1985) où des combats d’une rare violence se déroulent dans une cage en acier. 

Ce terme peut désigner aussi :

Sports 
 surnom de l’UCSB Events Center, complexe sportif de l’Université de Californie, à Santa Barbara, en Californie ;
 surnom de le Paycom Center, salle omnisports située dans le centre-ville d’Oklahoma City, en Oklahoma ;
 surnom du Hubert H. Humphrey Metrodome, stade couvert situé à Minneapolis, dans le Minnesota ;
 surnom du Kibbie Dome, stade d’athlétisme de l’Université d'Idaho, à Moscow (Idaho) ;
 ancien nom du Tropicana Field, stade de baseball à St. Petersburg, en Floride ;
 surnom donné par l’équipe de Gateshead Thunder au stade de Gateshead, dans le nord-est de l’Angleterre (avant leur départ pour Newcastle) ;
 Calder Park Thunderdome, circuit de course automobile à Melbourne, Australie ;

 nom originel du SCG Stadium, stade de football à Pak Kret en Thaïlande.

Musique 

 Thunderdome, concept associé à des musiques électroniques : 
 liste des compilations Thunderdome ;
 liste des événements Thunderdome ;
 Thunderdome Radio, émission de radio néerlandaise ;
 Thunderdome, album de Pink Cream 69 (2004).

Voir aussi 
 Alice in Thunderdome, album de Rob Sonic, sorti en 2014.